Барье́рное огражде́ние (син.: криволинейный брус, отбойник) — конструктивный элемент автомобильной дороги, предназначенный для:
 предотвращения съезда транспортного средства с обочины или мостового сооружения;
 недопущения выезда автомобиля на встречную полосу движения;
 воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и её переходу в неположенном месте;
 ограждения дороги от бездомных собак, кошек, диких зверей;
 уменьшения ослепления фарами водителей встречных транспортных средств.

При этом барьерные ограждения должны быть приспособлены для уборки снега с дороги в зимний период.

По жёсткости ограждения разделяют на жёсткие и эластичные: железобетонные, металлические и пластиковые (заполненные водой, песком или иным сыпучим материалом), соответственно.

Металлические ограждения барьерного типа 

Такие ограждения изготавливаются согласно ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа» и техническим условиям (ТУ) предприятий, соответствующим нормам безопасности дорожного движения (ГОСТ 26804-86, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 52607-2006).
Единица измерения: удерживающая способность (У1-У10) или килоджоули (135—600 кДж).

По назначению металлические ограждения подразделяют на группы:

 11 ДО — дорожное одностороннее;
 11 ДД — дорожное двустороннее;
 11 МО — мостовое одностороннее;
 11 МД — мостовое двустороннее.

Ограждения по 11 ДО и 11 ДД состоят из следующих участков:

 11 ДО-Н (К), 11 ДД-Н(К) — начальные (конечные) участки;
 11 ДО-S, 11 ДД-S — рабочие участки с шагом стоек S м.

Ограждения группы 11 МО и 11 МД состоят из рабочих участков 11 МО-S и 11 МД-S. Роль начальных (конечных) участков играет дорожное ограждение — подходы к мостам, которые обозначаются 11 ДО-МО, 11 ДД-МД.

Элементы ограждений:

 СБ — секция балки;
 СД — стойка дорожная;
 СМ — стойка мостовая;
 СМЦ — стойка мостовая на цоколе;
 КЖ — консоль жёсткая;
 КР — консоль-распорка;
 КА — консоль-амортизатор;
 СДД — связь диагональная дорожная;
 С — скоба;
 ЭК — элемент концевой;
 ЭС — элемент световозвращающий.
 ПЭ — переходной элемент

Тросовые барьеры 

В некоторых странах, в частности, в США, странах Скандинавии, Белоруссии и России в качестве центральных разделительных ограждений применяются тросовые барьеры, состоящие из 2—4 стальных тросов, устанавливаемых на слабо закреплённых стойках. Тросы имеют значительное натяжение и предотвращают попадание транспортных средств на встречную полосу, при этом причиняя меньше повреждений транспортному средству по сравнению с бетонными и профилированными металлическими ограждениями.

Литература 
 ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа»
 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
 ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»
 ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия»

См. также 
 Тросовый барьер
 AISI 304

Примечания

Ссылки 

Придорожное хозяйство
Безопасность дорожного движения